Малгожата Потоцкая (род. 1953) — польская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Биография 
Малгожата Потоцкая родилась 17 августа 1953 года в Лодзи в семье  художника Рышарда Потоцки (1915, Гродно — 1975, Лодзь). Актёрское образование получила в киношколе в Лодзи, которую окончила в 1978 году. Режиссёрское образование получила также в киношколе в Лодзи (диплом окончания учений в 1981 году). Участвовала в спектаклях польского «театра телевидения» в 1976—1987 годах. В 1985—1994 годах её партнером был Гжегож Цеховский () — польский музыкант, композитор, поэт и лидер рок-группы Republika. В 2013 году написала книгу о своих отношениях с Цеховским.

Семья 
Брат (от первого брака отца с художником анимационного кино Саррой Яковлевной Мокиль) — звукорежиссёр Ян Ричардович Потоцкий (род. 1939); сестра — Мария Ричардовна Сомершаф (род. 1939). Племянник — дирижёр и хормейстер Борис Леонидович Сомершаф.

Избранная фильмография 
актриса
  — Скандал из-за Баси / Awantura o Basię 
  — Всё на продажу / Wszystko na sprzedaż 
  — Легенда / Legenda  
  — Князь сезона / Książę sezonu 
  — Стеклянный шар / Szklana kula 
  — Майор Хубаль / Hubal 
  — Игроки / Hazardziści 
  — Ярослав Домбровский  
  — Верными останемся 
  — Фердидурка / 30 Door Key   
  — Девочка Никто / Panna Nikt 
  — Диверсант. Конец войны (телесериал) 
  — Теперь и всегда / Teraz i zawsze

Признание 
 1979 — Награда «Комитета в дела радио и телевидение» за роли в спектаклях «театра телевидения».
 1996 — Золотой Крест Заслуги.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Актриса на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Киношколы в Лодзи
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши